Rogóźno (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in powiat Grudziądzki
 Rogóźno (Koejavië-Pommeren), een dorp in deze landgemeente
 Rogóźno (Łódź), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź